ОМОН —  аббревиатура названий ряда спецподразделений органов правопорядка.

Отряд мобильный особого назначения:
 ОМОН (Россия)
 ОМОН «Ахмат-Грозный»
 ОМОН «Беркут»

Отряд милиции особого назначения:
 ОМОН (Белоруссия)

Ныне несуществующие:
 Вильнюсский ОМОН
 Рижский ОМОН

Сменившие название:
 ОПОН (Азербайджан)
 ОПОН (Молдавия)

См. также 
 Омон